Manuel Jiménez ou Manolo Jiménez fait référence à : 
Manuel Jiménez Moreno (1902-1967), un matador espagnol.
Manuel Jiménez de Parga y Cabrera (1929-2014), un homme politique, juriste et diplomate espagnol.
Manuel Jiménez Rodríguez (1941-2021), un footballeur espagnol qui jouait au poste d'ailier gauche.
Manuel Jiménez Abalo (1956-), un footballeur international espagnol.
Manuel Jiménez Jiménez (1964-), plus connu comme Manolo Jiménez, un footballeur et international espagnol.
Manuel Jiménez Soria (1976-), footballeur andorran.
Manuel Jimenez, psychologue français.